Comedia bezeichnet:
 Comedia (Theater), ein spanisches/portugiesisches Bühnenstück
 Comedia (Gewerkschaft), eine Schweizer Gewerkschaft
 Comedia Theater, ein Theater in Köln
 ein Werk von Dante Alighieri, siehe Göttliche Komödie

Siehe auch:
 Commedia